Села:
 Хмільна — Київська область, Києво-Святошинський район
 Хмільна — Черкаська область, Канівський район

Див. також 
 Хутір-Хмільна